Яи́к:

 историческое название реки Урал
 Яик (газета) — газета на башкирском языке, печатается в городе Учалы
 Яик (село) — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана